El término Antonio de Nebrija puede referirse a:

el humanista y gramático español Antonio Martínez de Cala y Jarava conocido como Antonio de Nebrija;
la Universidad Antonio de Nebrija, de Madrid;
el Colegio Mayor Antonio de Nebrija, de Madrid.